Kwango kan syfta på följande platser:

Angola och Kongo-Kinshasa 
1 Kwango (flod),

Centralafrikanska republiken 

2 Ouaka (flod),

Kongo-Kinshasa 

3 Kwango, provins,